O Grande Prêmio da Turquia de 2007 foi a terceira etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 20 a 22 de Abril nos 5.338 km do Istanbul Park.

MotoGP

250 cc

125 cc 

GPs de MotoGP de 2007
2007
Desporto na Turquia em 2007